

Білопілля — село, гміна Білопілля, Холмський повіт, Люблінське воєводство

Населені пункти:
 Білопілля — місто, Сумська область, Сумський район
 Білопілля — село, Вінницька область, Хмільницький район

Залізничні станції:
 Білопілля (станція) — залізнична станція Сумської дирекції залізничних перевезень Південної залізниці.

Див. також 
 Білопіль